1. division 2005-06 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2005-06. Turneringen havde deltagelse af 13 hold og indledtes med et grundspil, hvor holdene var opdelt i to regionale puljer, hvor hvert hold spillede 22-24 kampe. Herefter gik otte hold videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af tre kampe.

Turneringen blev vundet af Herning Ishockey Klub, der vandt grundspillets vest-pulje suverænt, og som i finaleserien besejrede vinderen af øst-puljen, Hvidovre Wolves, med 2-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet i Frihedens Idrætscenter den 1. april 2006, hvor midtjyderne sejrede med 3-2.

Bronzemedaljerne gik til IC Gentofte, som i bronzekampen vandt over de forsvarende mestre fra Aalborg IK.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet havde deltagelse af 13 hold og blev spillet i perioden 31. august 2005 - 18. februar 2006. Holdene spillede om otte pladser i slutspillet, og de var inddelt i to regionale puljer med henholdsvis seks og syv hold, der hver spillede om fire slutspilspladser.

Vest-puljen 

De seks hold i vest-puljen spillede tre kampe mod hver af de andre hold i puljen og en kamp mod hver af holdene i øst-puljen, hvilket gav 22 grundspilskampe i alt. De fire bedste hold i puljen gik videre til slutspillet.

Øst-puljen 

De syv hold i øst-puljen spillede tre kampe mod hver af de andre hold i puljen og en kamp mod hver af holdene i vest-puljen, hvilket gav 24 grundspilskampe i alt. De fire bedste hold i puljen gik videre til slutspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold – fire hold fra vest-puljen og fire hold fra øst-puljen, og alle opgørene blev spillet bedst af tre kampe, bortset fra bronzekampen, der blev afgjort i én kamp.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne var geografisk opdelt i to landsdele: 
 De fire hold fra vest-puljen blev parret, således at nr. 1 spillede mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.
 De fire hold fra øst-puljen blev parret, således at nr. 1 spillede mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Se også 
 Superisligaen 2005-06

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division 2005-06 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division Playoff 2005-06 
Hockey Archives - Championnat du Danemark 2005/06

Noter 

2005-06
Ishockey i 2005
Ishockey i 2006